William Montague ist der Name folgender Personen:

* William Lewis Montague (1831–1908), US-amerikanischer Romanist
 William Pepperell Montague (1873–1953), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 William Montagu